Marie Imakuláta Neapolsko-Sicilská (Maria Immacolata Speranza Pia Teresa Cristina Filomena Lucia Anna Isabella Cecilia Apollonia Barbara Agnese Zenobia, Principessa di Borbone delle Due Sicilie; 30. října 1874, Cannes – 28. listopadu 1947, Muri) se narodila jako čtvrté dítě a nejstarší dcera prince Alfonse Neapolsko-Sicilského a jeho manželky Marie Antonie Neapolsko-Sicilské.

Manželství 
30. října 1906 se Marie Imakuláta v Cannes provdala prince Jana Jiřího Saského, šesté dítě a druhorozeného syna krále Jiřího Saského a Marie Anny Portugalské. Pár zůstal bezdětný.

Tituly a oslovení 
 30. října 1874 – 30. října 1906: Její královská Výsost princezna Marie Imakuláta Bourbonsko-Sicilská
 30. října 1906 – 28. listopadu 1947: Její královská Výsost princezna Marie Imakuláta Saská, princezna bourbonsko-sicilská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové
Saské princezny
Bourbonsko-sicilské princezny
Narození 30. října
Narození v roce 1874
Narození v Cannes
Úmrtí 28. listopadu
Úmrtí v roce 1947
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Ženy